Деннис Юджин Скотт (, родился 5 сентября 1968 года, Хейгерстаун, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера в НБА 

Скотт играл на позиции лёгкого форварда. В сезоне 1989/90 годов был признан игроком года конференции Atlantic Coast. Деннис выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Орландо Мэджик», «Даллас Маверикс», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Ванкувер Гриззлис».

Деннис Скотт был выбран на драфте НБА 1990 года клубом «Орландо Мэджик» под 4 общим номером. За свою способность в реализации трёхочковых бросков получил прозвище 3-D и до 1992 года, когда был выбран Шакил О’Нил, вместе с Ником Андерсоном был одним из лидеров команды. За свою карьеру Скотт установил несколько рекордов НБА. 24 сентября 1997 года был обменян в «Даллас Маверикс».

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Profile на сайте nba.com
 Dennis Scott Bio
 Dennis Scott Stats
 Dallas Mavericks Scouting Report
 Статистика в НБА на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»